Замотин — фамилия; имеет женскую форму Замотина.
 Замотин, Александр Михайлович (род. 1922) — Герой Социалистического Труда.
 Замотин, Иван Иванович (1 ноября 1873 — 25 мая 1942) — советский и белорусский литературовед, академик АН Беларуси (1928), член-корреспондент АН СССР (1929).
 Замотин, Михаил Андреевич (род. 14 ноября 1937) — советский спортсмен, тренер по гребле на каноэ (с Наумом Прокупцом). Заслуженный мастер спорта СССР (1963).
 Замотина, Лариса Владимировна (род. 25 июня 1967) — фигуристка из СССР, бронзовый призёр чемпионатов СССР 1990 и 1991 годов.